1998/99 was het 88ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de max.Bundesliga, daaronder was de Erste Division.

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Regionalliga Mitte (Kärnten, Oberösterreich en Steiermark).

max.Bundesliga

Uitslagen

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1998/99 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

SK Sturm Graz
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sturm Graz, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Ivica Osim voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden en zo de titel prolongeerden.

Erste Division

Regionalligen

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1998/99
Oostenrijks voetbalelftal in 1998
Oostenrijks voetbalelftal in 1999

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1998/99